Пашаєв — прізвище азербайджанського походження.

 Відомі носії

 Пашаєв, Давид Гусейнович (1940—2010) — Герой Росії, двічі Лауреат Державної премії Російської Федерації
 Пашаєв Максим Вагіфович (1988—2008) — український футболіст, брат-близнюк Павла Пашаєва
 Пашаєв Павло Вагіфович (нар. 1988) — український футболіст, брат-близнюк Максима Пашаєва
 Пашаєв Парвін Фуад огли (нар. 1988) — азербайджанський футболіст

 Ганіра Пашаєва ( 1975) — громадський і політичний діяч, журналіст, поетеса, депутатка Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки.

Мелік-Пашаєв 
 Мелік-Пашаєв Олександр Шамільович (1905—1964) — радянський диригент
 Мелік-Пашаєв Ованес Нерсессович (рід. 1951) — радянський музичний продюсер та імпресаріо

Азербайджанські прізвища